

Hydronyme 
 La Gazeille ou Grazeille est une rivière française qui coule en Haute-Loire, en région Auvergne, et un affluent droit de la Loire.

Toponyme 
 Le Monastier-sur-Gazeille est une commune française située dans le département de la Haute-Loire en région d'Auvergne.